Glyn může být:

 jméno
 Lewys Glyn Cothi (1420–1490) – velšský básník
 Glyn Daniel (1914–1986) – velšský vědec
 Glyn Davidge (1933–2006) – velšský ragbista
 Glyn Davies (ekonom) (1919–2003) – velšský ekonom
 Glyn Davies (politik) (* 1944) – velšský politik
 Glyn Garner (* 1976) – velšský fotbalista
 Glyn James (* 1941) – velšský fotbalista
 Glyn Johns (* 1942) – anglický hudební producent
 Glyn Jones (1905–1995) – velšský spisovatel
 Glyn Stephens (1891–1965) – velšský ragbista
 Rhodri Glyn Thomas (* 1953) – velšský politik

 příjmení
 Dafydd Glyn Jones (* 1941) – velšský lexikograf
 Gareth Glyn (* 1951) – velšský hudební skladatel
 Guto'r Glyn (1412–1493) – velšský básník
 Gwyneth Glyn (* 1979) – velšská básnířka